57-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 24 января по 4 февраля 2007 года в швейцарском Санкт-Морице. Для города это был уже 21-й чемпионат мира по бобслею. Впервые в программе чемпионата мира появились состязания смешанных команд, где в совокупности учитываются результаты мужского и женского скелетона, а также время двухместных экипажей из мужского и женского бобслея.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Бобслей 

Томми Херцог сменил травмировавшегося Александра Стрельцова после третьего заезда.

Скелетон 

Ноэль Пикус-Пэйс стала первой американкой, выигравшей золотую медаль на чемпионате мира по скелетону.

Смешанные команды

Ссылки 
 Чемпионы мира по бобслею среди мужских двоек
 Чемпионы мира по бобслею среди женских двоек
 Чемпионы мира по бобслею среди мужских четвёрок
 Чемпионы мира по скелетону среди мужчин
 Чемпионы мира по скелетону среди женщин
 Чемпионы мира среди смешанных команд по бобслею и скелетону

Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
Спорт в Швейцарии в 2007 году
Международные соревнования по бобслею в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии
Январь 2007 года
Февраль 2007 года